Žebříček IIHF mužů pro rok 2013.

Divize III Q. – Mongolsko a Gruzie se nekvalifikovali do Divize III na MS 2013 (Divize III)

Externí odkazy 
 Žebříček IIHF 2013

Lední hokej v roce 2013